Кампо Дијез има више значења:

 Кампо Дијез, Ел Капулин (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампо Дијез, Ла Онда (Мигел Ауза), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику